Wanted Dead or Alive (в переводе с  «разыскивается живым или мёртвым») может означать:
 Музыка:
 песня «Wanted Dead or Alive» группы Bon Jovi c альбома Slippery When Wet.
 песня «Wanted Dead or Alive» Тупака Шакура с альбома Gridlock'd.
 Видеоигры:
 Игра «Wanted: Dead or Alive (Wanted Guns)».
 Часть названия «Desperados: Wanted Dead or Alive».
 Кино и телевидение:
 Английское название фильма «Взять живым или мёртвым».
 Эпизод сериала «Альф», «Wanted: Dead or Alive».
 Серия аниме «Samurai Deeper Kyo», «Wanted (Dead or Alive) Man».

См. также 
Dead or Alive